Э́йстюрланд () — регион (избирательный округ) в Исландии.

Эйстюрланд является одним из 8 регионов (избирательных округов) Исландии и расположен на крайнем востоке острова. Площадь региона составляет . Численность населения —  человека (2008 года). Плотность населения — 0,61 чел./км². Административный центр — город Эгильсстадир в общине Фльоутсдальсхьерад.

Население

Административное деление 
Регион разделён на 3 округа и 2 «свободные общины».

Примечания 

Регионы Исландии
Эйстюрланд